

Sigle 
 Transport express régional – rete ferroviaria regionale francese
 Total expense ratio – indicatore sintetico di spesa, riguardo a fondi di investimento
 Tour European Rally – campionato rally del panorama motoristico europeo
 Tavolo editori radio

Codici 
 TER – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto della Base Aerea Lajes, Terceira, Azzorre, Portogallo
 Codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua tereno

Geografia 
 Ter – fiume della Catalogna, in Spagna
 Ter – villaggio di importanza storica nel distretto di Osmanabad (Maharashtra, India)